Morawetz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Morawetz (1909–1988), österreichischer Unternehmer
 Cathleen Synge Morawetz (1923–2017), kanadisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Franz Morawetz (1872–1924), Wiener Uhrmacher
 Oskar Morawetz (1917–2007), kanadischer Pianist und Komponist
 Sieghard Morawetz (1903–1993), österreichischer Geograph 
 Silvia Morawetz (* 1954), deutsche literarische Übersetzerin
 Victor Morawetz (1859–1938), amerikanischer Jurist und Eisenbahnmanager
 Wilfried Morawetz (1951–2007), österreichischer Botaniker

Siehe auch:
 Moravec
 Morávek
 Moravetz
 Morawietz
 Morawitz